Madonna in trono col Bambino e santi – polittico della metà del XV secolo
 Madonna in trono col Bambino e santi – dipinto di Agnolo Gaddi
 Madonna in trono col Bambino e santi – dipinto di Annibale Carracci
 Madonna in trono col Bambino e santi – dipinto del Ghirlandaio